Ördög-gáti-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Ördög-gáti-barlang, az Ördögárok 14. sz. barlang másik neve.
 Ördög-gáti-barlang, a Sűrű-hegyi Ördög-lik másik neve.